Рамперт — мужское имя. Известные носители:
 Рамперт — епископ Брешиа (824/825—844)
 Рамперт — епископ Розеллы (упоминается в 826 году)
 Рампрет — епископ Генуи (упоминается в 889 году)
 Рамперт — маркграф Тосканы (1131—1134)